Whipple je příjmení více osob:

 Allen Whipple (1881–1963) – americký chirurg
 Diane Whipple (1968–2001) – oběť útoku psů v San Francisku
 Francis John Welsh Whipple (1876–1943) – britský matematik a meteorolog
 Fred Whipple (1906–2004) – americký astronom
 George Whipple (1878–1976) – americký lékař, patolog a vysokoškolský pedagog, nositel Nobelovy ceny
 John Adams Whipple (1822–1891) – americký vynálezce a průkopník fotografie
 Mary Whippleová (* 1980) – americká veslařka, kormidelnice
 William Whipple (1730–1785) – signatář Deklarace nezávislosti Spojených států amerických

Externí odkazy